Pierre Mignard (1612-1695), peintre français,
 Pierre Mignard, buste de ce peintre, par le sculpteur Martin Desjardins ;
 Pierre Mignard (1640-1725) est un architecte français membre de l'Académie royale d'architecture, fils de Nicolas Mignard et neveu du précédent. Cité comme Pierre II Mignard dans l'historiographie moderne, ou encore le Chevalier Mignard ;
 Pierre Mignard, acteur de théâtre, télévision et cinéma, et narrateur de livres audio du .